Monforte bezeichnet:

 Monforte del Cid, eine Stadt in der Provinz Alicante
 Monforte San Giorgio, eine Stadt auf Sizilien 
 Monforte d’Alba, eine Gemeinde in der Region Piemont 
 Monforte (Portugal), eine Kleinstadt in Portugal
 Monforte de Lemos, eine Stadt in Galicien
 Monforte de Moyuela, eine Stadt in Aragonien

Siehe auch:
 Monfort
 Montfort